Il gruppo 5 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , ,  e .

Formula

Classifica 

Danimarca qualificata. Ucraina e Scozia ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
10 reti
  Merete Pedersen

7 reti
  Maiken Pape
  Julie Fleeting (1 rig.)

3 reti

  Camilla Sand Andersen
  Johanna Rasmussen

  Edite Fernandes
  Marcela Lukácsová (1 rig.)

  Daryna Apanaščenko
  Natalija Zinčenko (1 rig.)

2 reti

  Jennifer Beattie
  Pauline Hamill

  Olena Chodyrjeva
  Svitlana Friško

  Ljudmyla Pekur

1 rete

  Suzanne Grant
  Kim Little
  Shelley Kerr

  Megan Sneddon
  Andrea Budošová
  Maria Zubková

  Tetjana Čorna
  Vira Djatel
  Natalija Suchorukova

1 autorete
  Maria Zubková (a favore del Portogallo)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009